Karl Reichert ist der Name folgender Personen:

* Karl Reichert (Optiker) (1883–1953), österreichischer Optiker, Erfinder und Unternehmer
 Karl Reichert (Polizist) (um 1906–1952), deutscher Polizeibeamter 
 Karl Bogislaus Reichert (auch Carl Bogislaus Reichert; 1811–1883), deutscher Anatom
 Karl-Heinz Reichert (* 1936), deutscher Chemiker und Hochschullehrer 
 Karlheinz Max Reichert (1937–2022), deutscher Flottillenadmiral

Siehe auch:
 Carl Reichert